Svart guld kan syfta på:

 Svart guld (film) – en fransk film från 1956, originaltitel La Châtelaine du Liban
 Svart guld (legering) – legering av guld och kobolt 
 Svart guld (roman) – en roman av Alistair MacLean från 1977, originaltitel Seawitch